Cette liste des parcs de Liège est un recensement non exhaustif des parcs publics et des principaux espaces verts publics de la ville de Liège en Belgique.

Liste des parcs et espaces verts

Voir aussi

Bibliographie

Articles connexes 
 Liste des voies de Liège
 Liste des escaliers de Liège
 Piétonnier de Liège

Lien externe 
 Site de la ville de Liège - Carte des parcs et espaces verts accessibles au public

Parc ou jardin public à Liège
Parcs de Liege